Григорий Ващенко:
 Ващенко, Григорий Андреевич (род. 1995) — российский хоккеист.
 Ващенко, Григорий Григорьевич (1878—1967) — украинский педагог.
 Ващенко, Григорий Иванович (1920—1990) — украинский советский государственный и партийный деятель.